Vidor Pál (1846–1906) színész, színigazgató, énekes
 Vidor Pál (1855–?) pénzügyigazgatási számellenőr
 Vidor Pál (1888–1945) vegyészmérnök, a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára (1926–29)
 Vidor Pál (1892–1991) festő, grafikus
 Vidor Pál (1904–1981) építész
 Vidor Pál (1909–1945) rabbi

Jegyzetek